Li Jen (1968) olimpiai ezüstérmes kínai rövidpályás gyorskorcsolyázónő
 Li Jen (1976) olimpiai ezüstérmes kínai röplabdázónő
 Li Jen (1980) kínai kerékpárosnő, olimpikon
 Li Jen (1980) kínai válogatott labdarúgó
 Li Jen (1984) kínai labdarúgó
 Li Jen (1992) kínai profi sznúkerjátékos